Oliver Marach e Mate Pavić erano i dententori del titolo, ma sono stati sconfitti al primo turno da Tomislav Brkić e Nikola Ćaćić.

In finale John Peers  / Michael Venus hanno sconfitto Simone Bolelli  / Máximo González con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (primo turno)
  John Peers /  Michael Venus (campioni)

  Raven Klaasen /  Ben McLachlan (semifinale) 
  Rohan Bopanna /  Franko Škugor (quarti di finale)

Wildcard 

  Arthur Cazaux /  Li Hanwen (primo turno)

  Marc-Andrea Hüsler /  Dominic Stricker (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2021